REMI est un acronyme pour : 
 Restriction enzyme mediated integration, une technique de microbiologie et de génétique ;
 Revue européenne des migrations internationales, une revue scientifique pluridisciplinaire.

Voir aussi 
  ou Remi, prénom masculin.

Sigle de 4 caractères